Първа Бундеслига 2010/11 е 48-ият сезон от основаването на Първа Бундеслига, най-висшето ниво на футбола в Германия. Сезонът започва на 21 август 2010, като традиционно първият мач включва настоящия шампион, и завършва на 14 май 2011. Зимната почивка е между 18 декември 2010 и 15 януари 2011. Настоящият шампион е Байерн Мюнхен. Също така лигата е подновила логото си за сезона.

Отбори 
Бохум и Херта БШК изпадат директно, след като завършиха на последните две места. Бохум постави нов рекорд с шестото им изпадане от Първа Бундеслига и завършват 4-годишния си престой в лигата, докато Херта БШК се завръщат във второто ниво след 13 години.

Изпадналите отбори са заменени от шампиона и вицешампиона на Втора Бундеслига 2009/10 – Кайзерслаутерн и Санкт Паули. Кайзерслаутерн се завръща в Първа Бундеслига след 4 години, а Санкт Паули – след 8.

Още едно място в Бундеслигата е решено с плейоф в два кръга. Както предния сезон, Нюрнберг трябва да играят в плейофа, но този път те са отборът от Първа Бундеслига, а Аугсбург е представителят на Втора Бундеслига. Отново Нюрнберг спечели двата мача с общ резултат 3:0 и защити мястото си в Бундеслигата.

Този сезон е третият след събарянето на Берлинската стена, в който няма отбори от бившата Източна Германия. Предишните са 2009/10 и 2005/06.

Информация 

Бележки:
 Милернтор-Щадион e в реконструкция и се разширява, като трябва да е завършен преди 2014.
 Мерцедес-Бенз Арена е превърнат в стадион само за футбол по време на сезоните 2009/10 и 2010/11. В резултат обичайните 58 000 места са смалени на 39 950 за сезон 2010/11.
 Везерщадион е под малка рекострукция по време на сезона, като капацитета ще намалява в зависимост от времето.

Класиране 

Легенда:

<small>Последно обновяване: 14 май 2011 г.
Източник: Бундеслига
Правила при подреждане: 1-во точки, 2-ро голова разлика, 3-то вкарани голове</small>

Резултати 

<small>Последно обновяване: 14 май 2011 г.
Източници: www.bundesliga.de</small>

Позиции по кръг

Бараж за изпадане 
16-ият отбор от Първа Бундеслига се изправя срещу 3-тия от Втора Бундеслига за бараж в два кръга. Победителят след двата мача печели място в Първа Бундеслига 2011/12. Първи домакин е отборът от Първа Бундеслига.

Борусия Мьонхенгладбах печели с общ резултат 2:1 и запазва мястото си в Първа Бундеслига и за сезон 2011/2012.

Голмайстори 

<small>Последно обновяване: 21 май 2011 г.
Източник: Kicker.de</small>

Гол + асистенция 

<small>Последно обновяване: 21 май 2011 г.
Източник: kicker.de</small>

Призове

Играч на кръга 
В настоящия списък са изброени играчите на кръга според специалистите от известното спортно списание „Kicker“. В скоби с цифри е отбелязана поредността на наградата, която даден играч или отбор са получили.

kicker.de

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 Бундеслигата в DFB
 Списание Kicker

Първа Бундеслига